

Ловінгтон — місто, штат Нью-Мексико
 Ловінгтон — селище, штат Іллінойс